

Лубна — село в гміні Ґура-Кальварія Пясечинського повіту Мазовецького воєводства
 Лубна — село в гміні Черськ Хойницького повіту Поморського воєводства
 Лубна (цукроварня)

Населені пункти в Чехії:
 Лубна (Кромержиж)
 Лубна (Світави)
 Лубна (Раковнік)